Тарла́к () — город на Филиппинах, административный центр одноимённой провинции в регионе Центральный Лусон.

География 
Расположен в центральной части провинции. Площадь города составляет 274,66 км². В административном отношении подразделяется на 76 барангаев. Средняя высота города над уровнем моря — 24 м, однако на западной окраине она достигает 50 м. Через город протекает небольшая река Тарлак.

Население 
По данным переписи 2007 года население города составляет 314 155 человек; по данным на 2000 год оно составляло 262 481 человек.

Примечания

Литература 
 

Города Филиппин